Лань:
  — род парнокопытных из семейства оленевых (Cervidae)
 Лани (фильм) — Франция, 1968 год, режиссёр Клод Шаброль.

См. также 
 Лань (значения)